Spojení písmen G a L může mít různé významy:

GL 
 GL – kód ISO 3166-2 pro Grónsko
 CH-GL – kód ISO 3166-2 pro kanton Glarus
 SPZ okresu Gelnica
 Mercedes-Benz třídy GL
 recyklační zkratka skla
 GL – zkratka pro hodně štěstí (Good luck)
 GL – zkratka pro girls’ love; beletristický žánr zaměřený na lásku mezi ženami

gl 
 galicijština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.gl 
 .gl – internetová doména nejvyššího řádu pro Grónsko

Externí odkazy